Тайєль-Чан-К'ініч (д/н —бл. 734) — ахав (цар) Ік' у 720-730-х роках.

Життєпис 
Був сином ахава Сак-Муваахни. Дата народження і час сходження на трон достеменно невідомі. Почав володарювати близько середини 720-х років. В своїй політиці вміло маневрував між Мутульським царством і державою зі столицею у Дос-Пілас. Був одружений з принцесою з царства Баашвіц (столиця в сучасному городищі Шультун), іншою дружиною була представниця бічної мутульської династії з царства Йооц.

Він надсилав дари на знак дружби до Іцамкокаах-К'авііля, царя Дос-Пілас. В день 9.15.0.0.0, 4 Ахав 13 Яш (22 серпня 731 року) провів «ювілейну» церемонію. В день 9.15.3.6.6, 1 Кімі 4 Паш (10 грудня 734 року) здійснив прийом 3 лакамів (очільників столичних кварталів). Були налагоджені союзні відносини з державою із городищем Тамаріндіто та царством Вака'.

Наприкінці правління Тайєль-Чан-К'ініча царство Ік' перетворилося на заможне і впливове царство.

Джерела 
 Stuart D. Notes on a Sacrifice Scene // Maya Decipherment: A Weblog on the Ancient Maya Script, October 31, 2014
 Grube N. Intoxication and Ecstasy // Maya: Divine Kings of the Rain Forest / Ed. by N. Grube. — Köln: Könemann Verlagsgesellschaft, 2001. — P. 294—295.
 Tokovinine A., Zender M. Lords of Windy Water: The Royal Court of Motul de San Jose in Classic Maya Inscriptions // Motul de San José: Politics, History, and Economy in a Classic Maya Polity / Ed. by A. Foias and K. Emery. — Florida: University Press of Florida, 2012. — — Р. 41-44

Царі Мотуль-де-Сан-Хосе